Novemberrevolutionen kan syfta på:

 Novemberupproret – ett väpnat uppror i Kongresspolen mot den ryska överhögheten 1830–1831.
Tyska novemberrevolutionen – de arbetaruppror i Tyskland 1918 som ledde till det tyska kejsardömets störtande
Novemberrevolutionen (Sverige) – en drastisk åtgärd vidtagen av den svenska riksbanken 1985
Oktoberrevolutionen – enligt den Gregorianska kalendern